En Pologne, Zalesie est le nom de :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Zalesie, village du powiat de Kłodzko
 Zalesie, village du powiat de Lubin

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Zalesie, village du powiat de Krosno
 Zalesie, village du powiat de Łańcut
 Zalesie, village du powiat de Nisko
 Zalesie, village du powiat de Przemyśl
 Zalesie, village du powiat de Przeworsk
 Zalesie, village du powiat de Stalowa Wola

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Zalesie, village du powiat de Bydgoszcz
 Zalesie, village du powiat de Chełmno
 Zalesie, village du powiat de Nakło
 Zalesie, village du powiat de Sępólno
 Zalesie, village du powiat de Toruń
 Zalesie, village du powiat de Tuchola
 Zalesie, village du powiat de Włocławek
 Zalesie, village du powiat de Żnin

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Zalesie, village de la gmina de Krzymów
 Zalesie, village de la gmina d'Ostrów Wielkopolski
 Zalesie, village de la gmina de Skulsk
 Zalesie, village du powiat de Gostyń
 Zalesie, village du powiat de Jarocin
 Zalesie, village du powiat de Koło
 Zalesie, village du powiat d'Ostrzeszów
 Zalesie, village du powiat de Rawicz
 Zalesie, village du powiat de Słupca
 Zalesie, village du powiat de Szamotuły
 Zalesie, village du powiat de Złotów

 dans la voïvodie de Łódź :
 Zalesie, village de la gmina de Drużbice
 Zalesie, village de la gmina de Kodrąb
 Zalesie, village de la gmina de Wartkowice
 Zalesie, village de la gmina de Wielgomłyny
 Zalesie, village de la gmina de Zadzim
 Zalesie, village de la gmina de Zelów
 Zalesie, village du powiat de Brzeziny
 Zalesie, village du powiat de Kutno
 Zalesie, village du powiat de Łask
 Zalesie, village du powiat de Łowicz
 Zalesie, village du powiat de Skierniewice
 Zalesie, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki

 dans la voïvodie de Lublin :
 Zalesie, village de la gmina de Bełżyce
 Zalesie, village de la gmina de Izbica
 Zalesie, village de la gmina de Kraśniczyn
 Zalesie, village de la gmina de Niemce
 Zalesie, gmina dans le powiat de Biała Podlaska
 Zalesie, village du powiat de Biała Podlaska
 Zalesie, village du powiat de Kraśnik
 Zalesie, village du powiat de Łęczna
 Zalesie, village du powiat de Łuków
 Zalesie, village du powiat de Ryki
 Zalesie, village du powiat de Zamość

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Zalesie, village de la gmina de Błędów
 Zalesie, village de la gmina de Chynów
 Zalesie, village de la gmina de Grójec
 Zalesie, village de la gmina de Karniewo
 Zalesie, village de la gmina de Korytnica
 Zalesie, village de la gmina de Myszyniec
 Zalesie, village de la gmina de Nowe Miasto nad Pilicą
 Zalesie, village de la gmina de Ostrów Mazowiecka
 Zalesie, village de la gmina de Pionki
 Zalesie, village de la gmina de Sadowne
 Zalesie, village de la gmina de Siennica
 Zalesie, village de la gmina de Skaryszew
 Zalesie, village de la gmina de Stanisławów
 Zalesie, village de la gmina de Strzegowo
 Zalesie, village de la gmina de Sypniewo
 Zalesie, village de la gmina de Szydłowo
 Zalesie, village du powiat de Ciechanów
 Zalesie, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Zalesie, village du powiat de Kozienice
 Zalesie, village du powiat de Łosice
 Zalesie, village du powiat de Przasnysz
 Zalesie, village du powiat de Siedlce
 Zalesie, village du powiat de Sierpc
 Zalesie, village du powiat de Sochaczew
 Zalesie, village du powiat de Varsovie-ouest
 Zalesie, village du powiat de Wołomin

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Zalesie, village de la gmina de Iwanowice
 Zalesie, village de la gmina de Świątniki Górne
 Zalesie, village du powiat de Dąbrowa
 Zalesie, village du powiat de Limanowa

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Zalesie, village de la gmina de Mały Płock
 Zalesie, village de la gmina de Nurzec-Stacja
 Zalesie, village de la gmina de Siemiatycze
 Zalesie, village de la gmina de Stawiski
 Zalesie, village du powiat de Białystok
 Zalesie, village du powiat de Grajewo
 Zalesie, village du powiat de Mońki
 Zalesie, village du powiat de Sokółka

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Zalesie, village du powiat de Chojnice
 Zalesie, village du powiat de Człuchów

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Zalesie, village du powiat de Choszczno
 Zalesie, village du powiat de Kamień
 Zalesie, village du powiat de Police
 Zalesie, village du powiat de Sławno

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Zalesie, village du powiat de Jędrzejów
 Zalesie, village du powiat de Kielce
 Zalesie, village du powiat de Staszów
 Zalesie, village du powiat de Włoszczowa

 dans la voïvodie de Silésie :
 Zalesie, village du powiat de Gliwice

 dans la voïvodie d'Opole :
 Zalesie, village du powiat de Namysłów

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Zalesie, village de la gmina de Lidzbark
 Zalesie, village de la gmina de Płośnica
 Zalesie, village du powiat d'Elbląg
 Zalesie, village du powiat de Nidzica
 Zalesie, village du powiat d'Olecko
 Zalesie, village du powiat d'Olsztyn
 Zalesie, village du powiat d'Ostróda
 Zalesie, village du powiat de Pisz
 Zalesie, village du powiat de Szczytno

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités